Adventure Game ist der Name für
 ein Computerspielgenre, siehe Adventure
 eine Spielserie von Matthew Dunstan und Phil Walker-Harding, siehe Adventure Games